Příjmení Jaškin nosí více významných osobností:

 Alexej Jaškin (* 1965) – bývalý ruský a český hokejový obránce
 Dmitrij Jaškin (* 1993) – český hokejový útočník ruského původu
 Michail Jaškin (* 1991) – český a ruský hokejový obránce